Медаль «За заслуги» — наименование ряда государственных, ведомственных, а также общественных наград:

 Медаль «За заслуги» — государственная награда Королевства Дания.
 Медаль «За заслуги» — ведомственная медаль Службы внешней разведки Российской Федерации.
 Медаль «За заслуги» — государственная награда Соединённых Штатов Америки.
 Медаль «За заслуги» — государственная награда Чешской Республики.
 Медаль «За заслуги» — государственная награда Социалистической Федеративной Республики Югославия.